Rissen ist

 der Name eines Stadtteils von Hamburg im Bezirk Altona, siehe Hamburg-Rissen
 der deutsche Name der Ortschaft Rosin in der Stadt-und-Land-Gemeinde Świebodzin (Polen)